Мува може да се односи на:

 Мува, инсект
 Мува (сазвежђе)
 Мува (кратки филм) из 1950. године
 Мува (ТВ филм из 1971)
 Мува (филм из 1986)
 Мува пецара
 Мува (лист)